Richard Thompson (musicus) (1949), een Britse zanger en gitarist
 Richard Thompson (atleet) (1985), een sprinter uit Trinidad en Tobago
 Richard Campbell Thompson, een Britse archeoloog